

Lokalizacje

Francja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Wissembourg

Kanada 
 Weißenburg – miejscowość

Niemcy 
 Weißenburg in Bayern – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen
 Weißenburg-Gunzenhausen – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Weißenburg – dawny powiat 1871-1920
 Weißenburg in Bayern – dawny powiat 1862-1972

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Biedrusko
 Fałkowo
 Wyszembork

Osoby 
 Otfried von Weißenburg – niemiecki poeta

Inne 
 SMS Weißenburg – statek

Zobacz też 
 Weissenburg
 Weiße Burg
 Weißenberg